Kimiko Date Krumm era la detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Misaki Doi ha battuto in finale Junri Namigata 7–5, 6–2.

Teste di serie

  Ayumi Morita (semifinali, ritiro)
  Mirjana Lučić (semifinali)
  Junri Namigata (finale)
  Misaki Doi (campione)

 Kathrin Wörle (quarti di finale)
 Çağla Büyükakçay (primo turno)
 Noppawan Lertcheewakarn (quarti di finale)
 Ryoko Fuda (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Dunlop World Challenge 2010